Focas ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Henri Focas (1909–1969), französischer Astronom
 Spiros Focás (* 1937), griechischer Schauspieler

Focas bezeichnet:
 Focas (Mondkrater)
 Focas (Marskrater)

Siehe auch:
 Phokas